Natjecanje za LENA-kup u sezoni 2007./08.

1. krug 
Prvi krug natjecanja se igra turnirski, po skupinama.

Četvrt-završnica

Poluzavršnica 

Sudionici u poluzavršnici su mađarski "Eger", crnogorska "Budvanska rivijera", ruski "Šturm" iz Čehova i španjolska "Terassa".

Završnica 

Pobjednik LENA-kupa je ruski Šturm iz Čehova.

Povezani članci 
Euroliga 2007/08.

2007-08